Алексей Михайлович Белов: Белов, Алексей Михайлович (1867—1936) — русский историк, переводчик, библиограф. Библиотекарь Государственной Думы.
 Белов, Алексей Михайлович (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.